Mio kan syfta på: 

 Mio (butikskedja) – ett möbelföretag
 Mio – huvudpersonen i Astrid Lindgrens roman Mio, min Mio 
 Mio (äpple) – en äpplesort
 Mio (film) – en svensk dokumentärfilm från 2008

Geografi

Finland 
1 Mölandet, ö, Nyland, Helsingfors,

Indonesien 
2 Desa Mio, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

USA 
4 Mio (countyhuvudort), Michigan, Oscoda County,

Se även 
 Miio – en svensk musikgrupp

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar